Aminobutirna kiselina se može odnositi na bilo koji od tri izomerna hemijska jedinjenja:

 α-Aminobutirna kiselina (AABA)
 β-Aminobutirna kiselina (BABA)
 γ-Aminobutirna kiselina (GABA)